L'équipe de baseball des Reds de Cincinnati est une franchise de la Ligue majeure de baseball depuis 1882. Cette page retrace les résultats de l'équipe depuis cette première saison avec l'indication des résultats en saison régulière et ceux enregistrés en phase de play-offs.

Résumé (1882-2010)

Saison régulière 
 129 saisons de Ligue majeure : 9915 victoires pour 9619 défaites (0,507)
 9 titres de Division : 1970, 1972, 1973, 1975, 1976, 1979, 1990, 1995, 2010
 5 titres de Ligue : 1882 (AA), 1919, 1939, 1940, 1961

Séries éliminatoires 
 2 participation en Série de division : 3 victoires pour 3 défaites (0,500), 1 série gagnée : 1995
 8 participations en Série de championnat : 18 victoires pour 14 défaites (0,562), 5 séries gagnées : 1970, 1972, 1975, 1976, 1990
 9 participations en Série mondiale : 26 victoires pour 25 défaites (0,509), 5 séries gagnées : 1919, 1940, 1975, 1976, 1990
 Bilan en séries éliminatoires : 47 victoires pour 42 défaites (0,528)

Saison par saison

Liens externes 
 Statistiques des Cincinnati Reds sur Baseball-Reference.com
 Stades et affluences des Cincinnati Reds sur Baseball-Reference.com

Cincinnati Reds